Rosa (color)
 Vi rosat

Vegeu també 
 Rosa (desambiguació)